Евла може да се отнася за:

 Евла, село в община Вапа (Център Жупа) на Северна Македония;
 Евла, село в община Ресен на Северна Македония.